Rottenbach (Opper-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Rottenbach (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen

Zie ook
Röttenbach (doorverwijspagina)